Ursel – variante tedesca del nome proprio di persona Orsola
Ursel – villaggio nel comune di Aalter (Fiandre Orientali, Belgio)
Base aerea di Ursel (ICAO: EBUL) – aeroporto militare e civile belga
Casa d'Ursel – casata nobiliare belga